Се́верное сия́ние (Полярное сияние) — свечение верхних слоёв атмосферы под воздействием заряженных частиц солнечного ветра.

Может иметь следующие значения:

История 
 «Северное сияние» — название масонских лож.
«Северное сияние» () — разработанная вермахтом на лето 1942 года наступательная операция, отменённая в связи с упредившим её наступлением Красной Армии.

Литература 
 «Северное сияние» — журнал, выходивший в Санкт-Петербурге в 1862—1865 годах.
 «Северное сияние» — журнал, выходивший в Москве в 1908—1909 годах.
 «Северное сияние» — журнал для детей, выходивший в Петрограде под редакцией Максима Горького в 1919—1920 годах.
 «Северное сияние» — исторический роман Марии Марич об эпохе начала XIX века в России, 1926—1931 годы.
 «Северное сияние» — роман фэнтези Филипа Пулмана 1995 года, первая часть фантастической трилогии «Тёмные начала». 
 «Северное сияние» — роман словенского писателя  Драго Янчара.

Фильмы 
 «Северное сияние» — советский художественный фильм 1926 года.
 «Северное сияние» — российский художественный фильм 2001 года в жанре мелодрамы.
«Северное сияние» — фильм 2005 года с Дональдом Сазерлендом
 «Северное сияние» — художественный фильм 2009 года, снятый по роману американской писательницы Норы Робертс.
Международный кинофестиваль стран Арктики «Северное сияние»

Живопись 
 Северное сияние — картина Фредерика Эдвина Чёрча.
Геммерфест. Северное сияние — картина Константина Коровина

Техника и архитектура 
 «Северное сияние» — тип плавучих газотурбинных электростанций (ПЛЭС), разработанных в 1960-х годах горьковским ЦКБ и строившихся на Тюменском судостроительном заводе.
 «Северное сияние» — буровая установка, созданная на Выборгском судостроительном заводе для газодобычи на Штокмановском месторождении.
«Северное сияние» — самый высокий жилой комплекс в Астане (180 м).

Прочее 
«Северное сияние» — песня Ивана Дорна.
«Северное сияние» — название нескольких видов коктейлей, в состав большинства из которых входят шампанское и крепкие напитки.

См. также 
 Aurora Borealis (значения)
Northern Light (значения)